

Codici 
 ADR – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andrews (Stati Uniti d'America)
 ADR – Codice vettore IATA di Adria Airways
 ADR – Codice ISO 639-3 della lingua adonara
 ADR – Codice del sintema stratigrafico del Veneto per Andraz (Comune di Livinallongo del Col di Lana, Belluno)

Diritto 
 ADR – A domanda risponde – Acronimo utilizzato nei verbali di sommaria informazione testimoniale
 ADR – Alternative Dispute Resolution – Metodi alternativi di risoluzione delle controversie
 ADR – Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada

Altro 
 ADR – Adverse Drug Reaction – Effetto indesiderato di un farmaco
 ADR – Advisory Route – Rotta a servizio consultivo
 ADR – Aeroporti di Roma – società che gestisce gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino
 ADR – American Depositary Receipt – ricevuta di deposito americana, certificati che rappresentano la proprietà di un titolo azionario emesso da una società non americana in modo da poter commerciare questi titoli sulle borse delle città statunitensi in modo simile alle azioni locali
 ADR – Andradite
 ADR – Automatic Dialogue Replacement – metodo di doppiaggio
 ADR – Average Daily Rate – Tariffa media giornaliera

Note

Altri progetti